Fuel (englisch für „Kraftstoff“) steht für:

 Fuel (Album), Studioalbum von Raised Fist
 Fuel (Band), US-amerikanische Rockband
 Fuel (Computerspiel), Rennspiel
 Fuel (Lied), Song von Metallica
 Fuel (Journal), Peer-Review-Journal von Elsevier

Siehe auch:
 Pfuel (Begriffsklärung)